Кокориха — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Кокориха — деревня в Тарногском районе.

Кировская область 
 Кокориха — деревня в Кирово-Чепецком районе.
 Кокориха — деревня в Куменском районе.

Тверская область 
 Кокориха — деревня в Кимрском районе.